GeeGun (), właściwie Denis Aleksandrowicz Ustymenko-Weinstein (ros. ) (ur. 2 sierpnia 1985 w Odessie) – rosyjsko-ukraiński raper, autor tekstów.

Dyskografia 
 2012 – Холодное сердце
 2013 – Музыка. Жизнь
 2015 – Твой выбор
 2016 – Джига
 2017 – Дни и ночи
2019 – Край рая

Klipy 
 2007 – Baby Boy (feat. Ri & XL Deluxe)
 2008 – Грязные шл**ки (feat. Timati & Titomir)
 2009– Всё ровно (feat. DJ Nik-One & Smoki Mo)
 2009 – Одноклассница (feat. Timati)
 2010 – Холодное сердце (feat. Anna Siedokowa)
 2010 – Одесса-мама
 2010 – Мои мысли (feat. Mulat)
 2011 – Отпусти (feat. Julija Sawiczewa)
 2011 – Будь собой (w grupie Black Star Mafia)
 2011 – Ты рядом (feat. Żanna Friske)
 2012 – Ты чемпион
 2012 – Карнавал (feat. Diskotieka Awarija & Wika Kruta)
 2012 – Нас больше нет
 2012 – Тесно (feat. Mulat)
 2012 – Глаза (feat. Artik)
 2012 – Tattoo (w grupie Black Star Mafia)
 2012 – Держи меня за руку
 2013 – Туса (w grupie Black Star Mafia)
 2013 – На край света
 2013 – Встреча (feat. Tania Tierioszyna)
 2013 – Жизнь моя (feat. Polina Skaj)
 2013 – Береги любовь (feat. Loja)
 2014 – Надо подкачаться
 2014 – Небо (feat. Asti)
 2014 – Любить больше нечем (feat. Julija Sawiczewa)
 2015 – Время похудеть
 2015 – Твой Выбор
 2015 – Я и ты
 2015 – Ахумилительная туса
 2015 – Дождь (feat. MakSim)
 2016 – Любовь–наркоз (feat. Stat Michajłow)
 2016 – Всё будет хорошо (feat. Asti)
 2016 – Должен сиять
 2016 – Карма
 2016 – Готов на всё (feat. Bazil)
 2016 – Бентли
 2017 – Мелодия (feat. Jah Khalib)
 2017 – Дни и ночи
 2018 – ДНК (feat. Antoni Kacher)
 2018 – Молоды мы
 2018 – На восьмом этаже
 2019 – Плавно
 2019 – Таких не бывает (feat.  Artik & Asti)

Linki zewnętrzne 
 
 

GeeGun
GeeGun
Rosyjscy raperzy
Rosyjscy kulturyści
GeeGun
GeeGun
Ukraińscy kulturyści
Ludzie urodzeni w Odessie